Economische Bond, een Nederlandse politieke partij (1917-1921)
 Encyclopædia Britannica 
 Epidermolysis bullosa, een huidziekte
 Europees baccalaureaat, een diploma
 EB (bier), een Pools biermerk
 Exabyte, een eenheid van informatie
 Eiðis Bóltfelag, een voetbalclub uit Faeröer
 EarthBound, een computerspel